Яга — Баба Яга, казковий персонаж
 Яга — народність Африки
 Яга — річка в Удмуртії (Росія), ліва притока Ум'яка
 Яга — провінція в Буркіна-Фасо